

Pessoas
Billy Sheehan
Bobby Sheehan
Cindy Sheehan
Mark Sheehan
Robert Sheehan

Outros
16037 Sheehan - um asteroide
Síndrome de Sheehan

Desambiguações de sobrenomes